Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 65001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 22 marca 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

65001-65100

65101-65200

65201-65300

65301-65400

65401-65500

65501-65600

65601-65700

65701-65800

65801-65900

65901-66000

Przypisy 

Lista planetoid 065001-066000